{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Hong Kong Open
|-
|align = "center" | Гонконг
|-
|align = "center" | ? — 13 августа 1989
|-
|align = "center" | International Convention Centre
|-
| Призовой фонд — GB£ ?
|-
| Победитель — £ 40 000
|-
| Высший брейк — ? 
|- 
| Статус — рейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Финальный матч
|-
| Победитель — Майк Халлетт|-
| Финалист — Дин О'Кейн
|-
|}Открытый чемпионат Гонконга по снукеру 1989''' (, также известен как 555 Hong Kong Open 1989'' — по названию спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил в начале сезона 1989/90 в Гонконге (финал состоялся 13 августа). Победителем турнира стал Майк Халлетт, обыгравший в финале Дина О’Кейна со счётом 9:8.

Это был единственный розыгрыш открытого чемпионата Гонконга по снукеру.

Результаты

Основной турнир

Ссылки 

 Результаты турнира на Snooker Scene 
 Некоторые другие данные о турнире в архиве Криса Тёрнера 

Открытый чемпионат Гонконга по снукеру
1989 год в снукере